Toponímia:
 El Mercat, barri del districte de Ciutat Vella de València
 Sant Joan del Mercat, Plaça del Mercat de València
 Mercat (Alacant), barri de la ciutat d'Alacant 
 Economia: 
 Mercat, mecanisme que comunica l'oferta amb la demanda d'un bé o servei
 Mercat d'intercanvi, mercat basat en l'intercanvi de béns que han perdut la seva utilitat per als seus propietaris 
 Mercat captiu, mercats amb barreres que impedeixen l'entrada de nous proveïdors limitant la competència 
 Mercat de ròdols, modalitat de negociació borsària
 Mercat de primeres matèries, mercat en què es gestionen els intercanvis de béns productius bàsics 
 Mercat comú, unió duanera que estableix polítiques comunes sobre la regulació dels productes i la lliure circulació dels factors de producció
 Mercat Comú Europeu, unificació econòmica europea iniciat el 1957 per la Comunitat Econòmica Europea (CEE)
 Mercat financer, espai en el que es realitzen els intercanvis d'instruments financers i es defineixen els seus preus
 Mercat (comerç), lloc on es produeix l'intercanvi material de mercaderies a nivell de minorista o majorista 
 Mercat de carrer o mercat temporal, congregació de mercaders que exposen béns i mercaderies durant un període limitat 
 Arts: Mercat de les Flors, centre d'investigació, producció, creació i difusió de la dansa i les arts de moviment ubicat a Barcelona
 Transport: Estació de Mercat Nou, estació de la L1 del Metro de Barcelona situada al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona